Großer Garten – parco pubblico di Dresda
 Großer Garten – il principale dei Giardini reali di Herrenhausen a Hannover